Нидерла́ндский телефо́нный алфави́т () — фонетический алфавит, используемый для произнесения «по буквам» слов нидерландского языка при разговоре по телефону или по любительской радиосвязи. Интересно отметить наличие отдельного кода для диграфа IJ.

Тем не менее в авиации, мореплавании и военном деле используется международная версия фонетического алфавита, а не нидерландская.

Таблица 

Нидерландский язык
Радиосвязь